Das Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2012 war ein Tennisturnier für Damen in Cagnes-sur-Mer. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 7. bis 13. Mai 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Cagnes-sur-Mer